

Animali
Il Carpione è un pesce di lago appartenente all'Ordine Salmoniformes ed alla famiglia Salmonidae.

Esistono tre specie denominate carpione, le prime due in Italia, la terza nei Balcani:

 Il Carpione del Garda (Salmo carpio)
 Il Carpione del Fibreno (Salmo fibreni)
 Il Carpione del lago di Ocrida (Acantholingua ohridana)

Cucina
 Carpione – preparazione per la marinatura